Spring ("primavera" in lingua inglese) può riferirsi a:

Geografia 
 Romania
 Șpring – comune del distretto di Alba 
 Stati Uniti d'America
 Spring – township della Contea di Berks, Pennsylvania
 Spring – township della Contea di Centre, Pennsylvania
 Spring – township della Contea di Crawford, Pennsylvania
 Spring – township della Contea di Perry, Pennsylvania
 Spring – township della Contea di Snyder, Pennsylvania
 Spring – census-designated place della Contea di Harris, Texas

Informatica 
 Spring framework – framework open-source

Musica 
 Spring – gruppo musicale rock progressivo britannico
 Spring – gruppo musicale pop francese
 Spring – album di Anthony Williams del 1966
 Spring – album degli Spring (Regno Unito) del 1971
 Spring – album di Cyann & Ben del 2004
 Spring – EP di Jon Foreman del 2008

Cinema 
 Spring – film del 2014

Altro 
 Spring – cavo d'ormeggio che da prua dell'imbarcazione corre verso poppa sulla banchina, o che da poppa dell'imbarcazione corre verso prua sulla banchina, impedendo alla nave di avanzare o di retrocedere lungo la banchina stessa nell'ormeggio di fianco. È antagonista del cavo alla lunga e complementare al traversino.